Бори́с Ю́рченко:
 Юрченко, Борис Александрович (1936—1996) — советский киноактёр.
 Юрченко, Борис Трофимович (1938—2010) — советский и российский фотожурналист.